«Віртуози фолку» — ансамбль Київконцерту
 «Віртуози фолку» — Київський фестиваль етнічної музики